Топонимы:
 Пажица - река в Ярославской области, приток реки Пахма
 Пажица - река в Вологодской области, приток Согожи